A Gelka jelentheti:

 a Gelka zenekart
 a Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalatot